Zkratka ÚPV může znamenat: 
 Úřad průmyslového vlastnictví České republiky
 Úřad průmyslového vlastnictví Slovenské republiky
 Ústav politických věd Slovenské akademie věd
 Ústav pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
 Ústavu podnikového vzdělávání Praha, bývalá účelová jednotka Českých drah, jejímž nástupcem je Dopravní vzdělávací institut
 Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Související články 
 UPV